Antonio IV di Costantinopoli
 Antonio IV Trivulzio